Langemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Langemose (Barløse Sogn) – en bebyggelse i Barløse Sogn
 Langemose (Femø Sogn) – en bebyggelse i Femø Sogn
 Langemose (Sigersted Sogn) – en bebyggelse i Sigersted Sogn
 Langemose (Ørbæk Sogn) – en bebyggelse i Ørbæk Sogn
 Langemose (Østermarie Sogn) – en bebyggelse i Østermarie Sogn